Ливије се може одности на:
 Ливије Андроник,  римски књижевник
 Марко Ливије Салинатор, римски војсковођа, политичар, цензор и два пута римски конзул
 Тит Ливије, римски историчар
 Ливије Радивојевић, адвокат, судија и друштвени радник